Die Nemzeti Bajnokság 2016/17, offiziell nach dem Sponsor OTP Bank OTP Bank Liga benannt, war die 116. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball.

Titelverteidiger war Ferencváros Budapest. Meister wurde zum 14. Mal Honvéd Budapest.

Modus 
Wie in der letzten Spielzeit konkurrierten 12 Teams in 33 Runden um die Meisterschaft. Die Mannschaften, die in der vergangenen Saison die Plätze 1 bis 6 belegten, hatten insgesamt 17 Heimspiele, die anderen sechs Mannschaften dementsprechend 16 Heimspiele. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17